Mossville (Arkansas)
Mossville (Illinois)
Mossville (Louisiane)
Mossville (Pennsylvanie)